«Полицейская академия 4: Граждане в дозоре» () — американский комедийный фильм 1987 года. Это четвертая часть франшизы «Полицейская академия». Он был выпущен 3 апреля 1987 года и является продолжением Полицейской академии 3: Переподготовка.

Группа выпускников Полицейской академии отправляется для обучения группы вновь набранных гражданских офицеров. Оригинальный актерский состав Полицейской академии повторяет свои роли в фильме. Капитан Харрис, которого не видели со времен первой части, возвращается в качестве заклятого врага фильма. В Полицейской академии 2 и 3 капитан Маузер (которого играет Арт Метрано) исполнял эту роль, но Метрано попросил заменить его на оставшуюся часть сериала после съемок номера 3. Это был последний фильм Полицейской академии, в котором Стив Гуттенберг играл Кэри Махоуни. В этом фильме также снимается молодой Дэвид Спейд в его дебютном художественном фильме, а также краткое появление профессионального скейтбордиста Тони Хока в роли двойника Спейда в сцене катания на скейтборде. Несмотря на коммерческий успех, квадриквел был раскритикован кинокритиками.

Сюжет 
Комендант Полицейской Академии Эрик Лассард решил организовать группу содействия полиции из числа гражданского населения города под названием «Коммунальный Патруль» (сокращенно — КОП), для того чтобы повысить доверие граждан к полиции. Бывшие выпускники, а ныне полицейские и инструкторы Академии Кэри Махоуни, Дебби Каллахан, Мозес Хайтауэр, Юджин Теклбери, Лаверн Хукс, Ларвелл Джонс, Чак Свитчак и Зед считают идею Лассарда блестящей и пытаются с успехом претворить её в жизнь. Однако идейный противник Лассарда капитан Таддеус Харрис, стремящийся занять место ректора Академии, считает идею Лассарда неудачной и всеми силами старается помешать Лассарду и его помощникам.

Тем временем академия набирает добровольцев для участие в КОП. В числе добровольцев оказываются: здоровяк Томми Конкин, шустрая бабушка миссис Фельдман, которой надоело сидеть в доме престарелых, а также два подростка-скейтбордиста Арни и Кайл, попавшие в программу КОП в качестве альтернативы тюрьме, куда бы их отправили за катание на скейтбордах в общественных местах.

Лассард сразу после формирования группы КОП едет на международную конференцию в Лондон, и Харриса назначают исполняющим обязанности ректора. Вместе с доставшимся ему в наследство от капитана Маузера лейтенантом Карлом Проктором он пытается дискредитировать группу КОП.

Вскоре начинаются тренировки группы КОП. Во время одной из тренировок Зед спасает Кайла, упавшего в бассейн, чем завоёвывает симпатию одной из участниц группы — Лауры. Между ними вспыхивает роман, за который их немедленно отчитывает Харрис. В отместку Зед подсовывает Харрису, находящемуся в душе, вместо дезодоранта баллончик с «Черёмухой», из-за чего Харрис обжигает себе подмышки. А когда Харрис пытается преподать урок об использовании кислородной маски, Хукс подключает его маску к баллону с гелием, после чего Харрис начинает говорить «писклявым» голосом.

Далее Махоуни сообщает Харрису и Проктору, где находится лучший в городе салатный бар, но когда Харрис и Проктор приходят в указанное место, выясняется что это гей-бар «Голубая устрица». Затем Проктор замечает, как инструкторы академии играют в баскетбол, и обещает сообщить об этом Харрису. Тогда Махоуни, Хайтауэр, Джонс и Зед, увидев как Проктор зашёл в туалетную кабинку, с помощью грузоподъёмного крана перемещают кабинку прямо на футбольный стадион, после чего убирают её, оставив только поддон, и Проктор в таком виде оказывается на виду у всего стадиона.

Однажды Джонс слышит, как Арни, Кайл и Томми говорят, что уже готовы для серьёзных заданий. Этой же ночью Махоуни и Джонс будят троицу и везут с собой на задание. Приехав в какой-то переулок, Махоуни и Джонс уходят задерживать преступника, а Арни, Кайлу и Томми поручают охранять тыл. Спрятавшись, Джонс воспроизводит звуки стрельбы, чем серьёзно пугает их. Затем Махоуни и Джонс возвращаются и приводят «задержанного» преступника — колдуна (который на самом деле переодетый Хайтауэр), который несёт с собой своего «убитого» Джонсом и Махоуни, брата (который на самом деле переодетый Тэклберри). Махоуни и Джонс сообщают ребятам, что колдун и труп его брата поедет с ними в кузове. Во время поездки колдун начинает колдовать над телом своего брата, чем вводит ребят в ступор. Вскоре брат колдуна оживает. Арни, Кайл и Томми, испугавшись, выламывают дверь автомобиля и убегают. Махоуни, Джонс, Хайтауэр и Тэклберри, провернувшие этот фокус, приходят к выводу, что ребята ещё не готовы для серьёзных заданий.

Вскоре инструкторы академии устраивают вечеринку для членов КОП, но появившийся Харрис опять всех ругает. Тогда Махоуни намазывает громкоговоритель Харриса суперклеем, и в результате Харрис с прилипшим ко рту громкоговорителем попадает в больницу.

Вскоре участники КОП выходят в свой первый патруль по городу. Во время патруля миссис Фельдман замечает какой-то склад с людьми. Думая, что это скупщики краденного, старушка накрывает этот склад. Но выясняется, что это была секретная полицейская операция, которую миссис Фельдман сорвала. Теперь у Харриса есть повод свернуть программу КОП. В этот момент в академию возвращается Лассард, который хочет ознакомить международную делегацию со своей программой. Во время ознакомления Проктор осматривает камеры, где сидят преступники. Заключённые, воспользовавшись его наивностью, отбирают у него его пистолет и сбегают из тюрьмы, предварительно заперев в камере делегацию полицейских и сопровождающих её Харриса, Проктора и комиссара Херста.

Заметившая сбежавших заключенных миссис Фельдман сообщает об этом всем полицейским, которые отправляются ловить преступников. Тэклберри и миссис Фельдман задерживают бандитов, пытающихся ограбить банк. Каллахан, Джонс и вернувшийся из Японии Томоко Ногата задерживают банду ниндзя, спрятавшихся на судне в порту. Тем временем Махоуни вместе с журналисткой Клэр Меттсон, с которой у него завязались отношения, преследует четверых бандитов, которые угнали полицейскую машину и приезжают на воздушное шоу. Там бандиты, разделившись, угоняют биплан и воздушный шар, на которых поднимаются в воздух. Махоуни и Клэр приходится самим сесть в биплан и также взлететь. В это время появляются Харрис и Проктор, которые, оседлав воздушный шар, преследуют преступников, и Тэклберри, Зед и Свитчак, которые, сев в биплан, тоже взлетают. Во время преследования Проктор, делая предупредительный выстрел в воздух, попадает в свой же воздушный шар, из-за чего они с Харрисом падают в реку, откуда их спасают подоспевшие Томми, Арни и Кайл. А в это время в воздухе Тэклберри, чтобы поймать преступников, прыгает с биплана на их воздушный шар и арестовывает нарушителей. Свитчак и Зед, оставшись одни, быстро теряют управление над самолётом и, хотя и с трудом, но совершают прыжок с одним парашютом на двоих. В это время Махоуни и Клэр подлетают достаточно близко к биплану преступников, после чего Махоуни перешагивает на их биплан и также задерживает нарушителей. В итоге программа КОП реабилитирована.

В ролях 
 Стив Гуттенберг — сержант Кэри Махоуни
 Бубба Смит — сержант Мозес Хайтауер
 Майкл Уинслоу — сержант Ларвелл Джонс
 Дэвид Граф — сержант Юджин Теклбери
 Тим Казурински — офицер Свитчак
 Шэрон Стоун — журналистка Клэр Мэттсон
 Лесли Истербрук — лейтенант Дебби Каллахан
 Брайан Точи — сержант Томоко Ногата
 Мэрион Рэмси — сержант Лаверн Хукс
 Лэнс Кинси — лейтенант Проктор
 Джордж Бэйли — капитан Таддеус Харрис
 Боб Голдтуэйт — офицер Зед
 Джордж Гейнс — комендант Лассард
 Дерек Макграт — Ник Батерворт, участник программы Лассарда
 Скотт Томсон — сержант Чэд Коплэнд
 Билли Бёрд — миссис Луиза Фельдман, участница программы Лассарда
 Коринн Борер — Лаура, подружка Зеда, участница программы Лассарда
 Тони Хоук — Исполнил эпизодическую роль скейтбордиста
 Дэвид Спейд — скейтбордист Кайл, участник программы Лассарда

Музыка 
Motown Records выпустила альбом саундтреков на пластинке и кассете; до 2013 года это был единственный фильм из серии, к которому был выпущен альбом саундтреков.

 Rock the House - Darryl Duncan (5:29)
 It's Time to Move - S.O.S. Band (3:19)
 Dancin' Up a Storm - Stacy Lattisaw (3:29)
 Let's Go to Heaven in My Car - Brian Wilson (3:30)
 The High Flyers (Police Academy Theme - Montage) - Robert Folk (2:04)
 Citizens on Patrol - Michael Winslow And The L.A. Dream Team (4:16)
 Rescue Me - Family Dream (4:54)
 I Like My Body - Chico DeBarge (3:56)
 Winning Streak - Garry Glenn (3:12)
 Shoot for the Top - Southern Pacific (2:46)

Прием

Театральная касса 
Фильм дебютировал на 1 месте проката в прокате США по выходным и собрал в общей сложности 28 061 343 доллара. Он собрал 76 819 000 долларов по всему миру.

Критический ответ 
В отличие от своих предшественников, четвёртый фильм был широко раскритикован критиками и зрителями. На Rotten Tomatoes фильм имеет редкий рейтинг одобрения 0% на основе отзывов 20 критиков со средней оценкой 2,26 из 10. Критический консенсус веб-сайта гласит: «Совершенно, совершенно, полностью и поразительно несмешной, Полицейская академия 4: Граждане в дозоре отправляет некогда безобидную франшизу в мучительные новые глубины». На Metacritic фильм получил оценку 26% на основе отзывов 8 критиков, что указывает на «в целом неблагоприятные отзывы». Зрители, опрошенные CinemaScore, поставили фильму оценку B-.

Джанет Маслин из The New York Times написала: «Кажется, сериал «Полицейская академия» рассчитан на все более молодую аудиторию. Оптимальным зрителем «Полицейской академии 4: Граждане в дозоре» был бы 10-летний мальчик. их целая пачка. Это не значит, что фильм не смешной; это означает только то, что чувство юмора, о котором идет речь, очень специфично. Держитесь подальше, если вам нужен фарс в гостиной».

Фильм был номинирован на премию «Золотая малина» в категории «Худшая оригинальная песня» за песню «Let's Go to Heaven in My Car». Это был единственный фильм из всей серии фильмов «Полицейская академия», получивший какую-либо номинацию на «Раззи».

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1987 года
Кинокомедии 1987 года
Кинокомедии США
Криминальные комедии
Фильмы-квадриквелы
Фильмы на английском языке
Сиквелы кинокомедий
Фильмы-ограбления